Gli Island Games 1989 (it. Giochi delle Isole 1989), terza edizione della competizione, si svolsero nelle Fær Øer dal 5  al 13 luglio 1989.

Medagliere

Sport

Voci correlate 
 Calcio agli Island Games 1989

Collegamenti esterni